Cabildo é uma palavra da língua espanhola com a mesma origem da palavra portuguesa Cabido. 
Pode referir-se a:

 Cônego — cabido pode ser um sinónimo de cônego ou designar um conjunto de cônegos de uma catedral
 Capítulo (religião) — reunião de membros de uma ordem religiosa
 Cabildo colonial — instituição administrativa da América colonial espanhola
 Cabildo (Canárias) — instituição administrativa moderna exclusiva das Ilhas Canárias, Espanha
 Cabildo (Chile) — comuna chilena na província de Petorca

Desambiguação
Desambiguações de topônimos